

Geografia
 Silas – città della Contea di Choctaw, Alabama (Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Silas – nome proprio di persona maschile

Personaggi immaginari
 Silas – personaggio immaginario presente nella serie televisiva The Vampire Diaries
 Silas – personaggio immaginario presente nel romanzo di Dan Brown Il codice da Vinci

Persone
 Silas – soprannome di Jorge Manuel Rebelo Fernandes – calciatore portoghese 
 Silas – soprannome di Silas Araújo da Silva – calciatore brasiliano
 Ali Silas – ex calciatore vanuatuano
 James Silas – ex cestista statunitense
 Michael Silas – ballerino statunitense
 Paul Silas – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Paulo Silas – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Pete Silas – cestista statunitense
 Stephen Silas – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense, figlio di Paul
 Xavier Silas – cestista statunitense